Сержипи - штат на востоке Бразилии. Административно разделён 3 мезорегиона, 13 микрорегионов и 75 муниципалитетов. В списке представлены все муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Сержипи

Сержипи